Ха́нна Люси́ль А́вгустин (; ) — австрийская кёрлингистка.

В составе женской сборной Австрии участница пяти  (лучшее занятое место — двадцатое), в составе смешанной сборной Австрии участница двух  (лучшее занятое место — двадцать пятое), в составе смешанной парной сборной Австрии участница  (заняли двадцать третье место).

Играет в основном на позициях третьего и четвёртого, была скипом команды.

Является неоднократным чемпионом и призёром чемпионатов Австрии — за спортивную карьеру 4 раза становилась чемпионом Австрии по кёрлингу среди женщин, 2 раза чемпионом среди смешанных команд, 2 раза чемпионом среди смешанных пар.

Достижения 
 : золото (2014, 2015, 2016, 2017), серебро (2019), бронза (2018).
 : золото (2017, 2020), серебро (2019), бронза (2016); золото (2017).
 : золото (2019, 2020), бронза (2017, 2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончила Университет МакГилл и Зальцбургский университет. Занимается исследованиями в области геоинформатики.

Примечания

Ссылки 
 Hannah Augustin
 
 Erfolge - Ottakringer Curlingclub, Wien
 Hannah Augustin - wordpress.com
 Hanna Augustin | University of Gothenburg
 Hannah Augustin - DK GIScience
 Hannah Lucille Augustin - Paris-Lodron-University Salzburg
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Зальцбургского университета